Die Winmau BDO World Trophy 2015 war die insgesamt zweite Ausgabe des von der BDO durchgeführten Darts-Major-Events, welches vom 26. Februar bis zum 1. März 2015 im Event City in Manchester (England) ausgetragen wurde.

Die Titelverteidiger bei dem Turnier waren der Engländer James Wilson und die Russin Anastassija Dobromyslowa. Wilson nahm nach seinem Wechsel zum konkurrierenden Dartsverband PDC nicht erneut am Turnier teil. Neuer Titelträger wurde der Belgier Geert De Vos, welcher sich in einem eng umkämpften Finale gegen den Niederländer Jeffrey de Graaf durchsetzen konnte.

Anastassija Dobromyslowa scheiterte im Finale der Damen an der Engländerin Lisa Ashton.

Männer

Format & Qualifikation 
32 Spieler nahmen an dem Turnier teil. Über die Rangliste der BDO qualifizierten sich die 16 besten Spieler. Diese waren in der ersten Runde gesetzt. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch zwölf regionale Qualifikanten sowie die vier Sieger eines Qualifikationsturnieres. Diese restlichen 16 Spieler wurden den gesetzten Spielern zugelost.

Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. Die erste Runde wurde im Modus Best of 11 legs und die zweite Runde im Modus Best of 13 legs ausgetragen. Für das Gewinnen des Viertelfinals waren anschließend maximal 15 legs notwendig, während im Halbfinale im Best of 17 legs-Modus gespielt wurde. Das Finale ging dann maximal über eine Distanz von Best of 19 legs.

Teilnehmer 
Top 16 der BDO-Rangliste

Regionale Qualifikanten
  David Cameron
  Ted Hankey
  Jeff Smith
  Hiroaki Shimizu
  Eddy Sims
  Willem Mandigers
  Geert De Vos
  Jim Widmayer
  Peter Sajwani
  Darius Labanauskas
  Paul Jennings
  Karel Sedláček
Play-Off Qualifikanten
  Wayne Warren
  Stefaan Deprez
  Ritchie Edhouse
  Mark McGeeney

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 39.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ergebnisse

Frauen

Format & Qualifikation 
Am Damenturnier nehmen wie im vergangenen Jahr 16 Akteure teil. Die Top 8 der BDO Invitation Table ist dabei gesetzt. Die restlichen Spielerinnen wurden zugelost.

In Runde 1 wurde im Modus Best of 7 legs gespielt. Das Viertelfinale wurde im Modus Best of 9 legs und das Halbfinale im Modus Best of 11 legs bestritten. Im Finale wurde dann auf einer Distanz von Best of 13 legs die Siegerin gekürt.

Teilnehmerinnen 
Top 8 der BDO-Weltrangliste:

Weitere Spielerinnen
  Casey Gallagher
  Rhian Griffiths
  Paula Jacklin
  Ann-Louise Peters
  Trina Gulliver
  Irina Armstrong
  Maud Jansson
  Anneke Kuijten

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 10.500 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmerinnen wie folgt:

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Manchester
Dartveranstaltung 2015
BDO World Trophy